Robin Reid peut désigner :
 Robin Reid (1971-), boxeur anglais ;
 Robin Neil Reid (1975-), coureur cycliste néo-zélandais.